

Patronyme 
Chapin est un nom de famille notamment porté (ou ayant été porté) par :
 Augusta Jane Chapin (1836-1905), pasteure américaine, militante pour le droit des femmes ;
 Billy Chapin (1943-2016), acteur américain ;
 Dwight Chapin (né en 1940), homme politique américain ;
 Francis Chapin (1899-1965), peintre américain ;
 Harry Chapin (1942-1981), auteur-compositeur-interprète américain ;
 James Paul Chapin (1889-1964), ornithologue américain ;
 Jean Chapin (1896-1994), peintre et lithographe français ;
 Jean-Luc Chapin (1959-), un photographe naturaliste ;
 Robert Chapin (1907-1987), scénariste américain ;
 Roy D. Chapin (1880-1936), homme politique américain ;
 Selden Chapin (1899-1963), diplomate américain ;
 Chester William Chapin, (1798-1883), homme politique et homme d'affaires américain.
 Chapin, futur prénom du Fils d'Alan Parrish ;

Toponyme 
Chapin est également le nom de plusieurs villes aux États-Unis :
 Chapin (Illinois)
 Chapin (Caroline du Sud)
 Chapin (Texas), voir Edinburg (Texas)
 Chapin Township, dans le Michigan

Homonymie de patronyme